Эмиль Владимирович Кардин (настоящая фамилия Аркинд; литературный псевдоним — Владимир Кардин; 3 августа 1921, Москва — 28 мая 2008, там же) — советский литературный критик, прозаик, публицист.

Биография 
С 1939 года учился в Московском институте истории, философии и литературы. В июле 1941 года ушёл добровольцем на фронт, в составе ОМСБОН был красноармейцем-парашютистом, подрывником, заместителем политрука. С декабря 1942 года — литсотрудник, ответственный секретарь дивизионной газеты «Сталинский воин» 140-й Сибирской стрелковой дивизии 3-й армии. В 1943 году вступил в ВКП(б).

В 1951 году с отличием окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина; служил на Дальнем Востоке. В июле 1953 года был уволен в запас в звании майора, вернулся в Москву.

Член Союза писателей СССР (1960), Русского ПЕН-центра.

Статья «Легенды и факты» (1966) разоблачала мифы советской официальной истории: о «врагах народа» Б. М. Думенко и А. И. Снесареве, о 23 февраля 1918 года, о выстреле крейсера «Аврора», штурме рейхстага, «доме Павлова» в Сталинграде и др.

В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Похоронен на  (уч. 129).

Творчество 
Печатался с 1954 г.; критические и публицистические статьи публиковал в журналах «Новый мир» (1985, № 9; 1987, № 7), «Дружба народов» (1989, № 2), «Огонёк» (1989, № 34; 1990, № 19), «Вопросы литературы» (напр. 1989, № 4; 1996, № 2), «Знамя» (напр. 1985, № 10; 1987, № 8; 1989, № 3; 1995, № 9), «Литературное обозрение» (1986, № 6; 1990, № 1). Активный участник Перестройки, создавал репутации перестроечным «бестселлерам».

Исследовал современный литературный процесс, документальную литературу, театр и кинематограф.

Избранные произведения 

Критика, публицистика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проза

Награды 
 орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени
 орден Красной Звезды
 медаль «За оборону Москвы»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За храбрость» (ЧССР)
 медаль «За свободу и победу» (ПНР)
 премия журнала «Литературное обозрение» (1986)
 премия фонда «Знамя» (1995).

Примечания

Ссылки 

 
 

 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1522308163/

Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Подполковники (СССР)
Награждённые чехословацкой медалью «За храбрость»
Персоналии:Переделкино
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны